Сапожник — многозначный термин:

 Сапожник — ремесленник, занимающийся изготовлением или починкой обуви.
 Сапожник — мастер по починке обуви.
 «Сапожник» — американская кинодрама режиссёра Тома Маккарти.

Фамилия 
 Сапожник, Иван Фомич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.